Sexual Offences Act (en français : « loi sur les infractions sexuelles ») est un  utilisé pour la législation au Royaume-Uni et dans les anciennes colonies et territoires britanniques tels qu'Antigua-et-Barbuda, Dépendances de la Couronne, Kenya, Lesotho, République d'Irlande, Sierra Leone, Afrique du Sud et Trinité-et-Tobago  relatives aux infractions sexuelles (y compris les dispositions de fond et de procédure).

Le projet de loi portant ce titre abrégé a peut-être été connu sous le nom de projet de Sexual Offences Bill lors de son passage au Parlement.

Sexual Offences Acts peut être un nom générique pour une législation portant ce titre abrégé. C'est un terme de jargon juridique britannique.

Liste

Royaume-Uni

Angleterre et Pays de Galles 

  (4 & 5 Eliz.2 c.69)
  (8 et 9 Eliz.2 c.33)
 Sexual Offences Act 1967 (c.60)
  (c.82)
  (c.44)
  (c.34) 
  (c.30) 
 Sexual Offences (Conspiracy and Incitement) Act 1996 (c.29)
 Sexual Offences (Protected Material) Act 1997 (c.39)
  (c.44) 
 loi de 2003 sur les infractions sexuelles (c.42)

 Les lois sur les infractions sexuelles

 Les lois de 1956 et 1967 sur les délits sexuels (Sexual Offences Acts 1956 and 1967) sont le  de la loi de 1957 sur les délits sexuels et de la loi de 1967 sur les délits sexuels.
 Les lois sur les infractions sexuelles de 1956 à 1976 (The Sexual Offences Acts 1956 to 1976) sont le titre collectif des lois sur les infractions sexuelles de 1956 et 1967 et de la loi sur les infractions sexuelles (amendement) de 1976.
 Les lois sur les infractions sexuelles de 1956 à 1992 (Sexual Offences Acts 1956 to 1992) sont le titre collectif des lois sur les infractions sexuelles de 1956 à 1976 et de la loi sur les infractions sexuelles (amendement) de 1992.

Écosse 

 Sexual Offences (Scottland) Act 1976(c.67) 
  (asp 9)
  (ap 9)
 (asp 9)

Irlande du Nord 
Un certain nombre de décrets portant ce titre ont été adoptés. Le changement de nomenclature est dû à la disparition du Parlement d'Irlande du Nord et à l'imposition de l'. Ces ordonnances sont considérées comme faisant partie de la délégation législative.

 Sexual Offences (Northen Ireland) Order 1978 (SI1978/460 (NI5))
  (SI2008/1769 (NI2))

Antigua-et-Barbuda

Barbade 

 Sexual Offences Act 1993
 Sexual Offences (Amendment) Act 2016

Dépendances de la Couronne

Bailliage de Guernesey 

 Sexual Offences (Bailiwick of Guernsey) Law, 1983
 The Sexual Offences (Amendment) (Guernsey) Law, 2000
 The Sexual Offences (Bailiwick of Guernsey) (Amendment) Law, 2011

Bailliage de Jersey 

 Sex Offenders (Jersey) Law 1990
 Sex Offenders (Jersey) Law 2007
 Sex Offenders (Jersey) Law 2010

île de Man 

 Sexual Offences Act 1992
 Sexual Offences (Amendment) Act 2006

Dominique 

 Sexual Offences Act 1887
 Sexual Offences (Amendment) Act 1992
 Sexual Offences Act 1996
 Sexual Offences (Amendment) Act 2016

Guyane 

 Sexual Offences Act 2010

Jamaïque 

 Sexual Offences Act 2009

Kenya 

 La

République d'Irlande 

 Criminal Law (Sexual Offences) Act, 1993
 Sexual Offences (Jurisdiction) Act, 1996
 Sex Offenders Act, 2001
 Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006
 Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017

Lesotho 

 Sexual Offences Act 2003

Maldives 

 Sexual Offences Act 2014

Sierra Leone 

 Sexual Offences Act 2012

Afrique du Sud 

 The  (maintenant abrogé en grande partie)

Tanzanie 

 Sexual Offences (Special Provisions) Act 1998

Trinité-et-Tobago 

 Sexual Offences Act, 1986
 Sexual Offences (Amendment) Act, 2000 

 Loi sur les infractions sexuelles, 1986 
 Loi de 2000 sur les infractions sexuelles (modification)

Voir également 

 
 
 Sexual Offences Act 1967
 Amendement Labouchere de 1885

Références 

Droit de la prostitution
Droit pénal au Royaume-Uni
Crime contre les enfants
Homophobie au Royaume-Uni
Prostitution au Royaume-Uni
Sexualité au Royaume-Uni